
Termin -{CGC}- ima više značenja.

 Genetički kod za arginin
 Kapital grupa kompanije, investiciona organizacija